Leonardo Fernández puede referirse a:

 Leonardo Fernández, exfutbolista argentino nacionalizado boliviano.
 Leo Fernández, exfutbolista y entrenador argentino.
 Leonardo Fernández González, pintor español.
 Leonardo Fernández López, futbolista uruguayo.